AlOH se može odnositi na sledeća jedinjenja aluminijuma:
 Aluminijum hidroksid  Al(OH)3
 Aluminijumski vodeni katjon  AlOH2+
 Aluminatni vodeni anjon Al(OH)4−